Arsenal Stadion är en bandyarena i Chabarovsk, Fjärran österns federala distrikt i Ryssland.

Bild på arenan

Källor

Sport i Chabarovsk
Sportanläggningar invigda 2013
Bandyanläggningar i Ryssland